Les Masters d'Allemagne de snooker 2013 sont un tournoi de snooker qui se déroule du 30 janvier au  au Tempodrom de Berlin.

Le champion en titre est l'anglais Ronnie O'Sullivan qui ne prend pas part à la compétition cette année. Le tournoi est remporté par Ali Carter qui l'emporte 9 frames à 6 en finale contre Marco Fu.

Dotation et points 

Les têtes de série qui perdent leur premier match ne reçoivent que la moitié des points (dans le tableau entre parenthèses).

Tableau final

Finale

Qualifications 
Les matches de qualification se sont déroulés du 28 au  à l'académie mondiale de Snooker de Sheffield et le  dans le Tempodrom de Berlin.

Notation
 A = joueurs amateurs (au cours de la saison 2012/13) qui ne sont pas qualifiés pour participer au circuit principal par leur classement mais via le Q-School-Order-of-Merit.

Century-Breaks

Tableau final

Qualification

Notes et références 

2013
Snooker en 2013
Sport en Allemagne en 2013
Sport en janvier 2013